O jogo Gran Turismo 5 possui mais de 1030 veículos à disposição do jogador, porém aproximadamente 200 modelos são modelos Premium. Os modelos Premium, diferentes dos Standard, possuem maiores detalhes, vista interior detalhada, podem ser danificados em caso de batidas, e é possível também ligar os faróis altos, limpadores de para-brisa e buzina. Os demais modelos são os modelos Standard, basicamente os de Gran Turismo 4 com gráficos melhores. Os modelos Premium são comprados na concessionária de carros novos, já os Standard nas concessionárias de carros usados ou na concessionária online do jogo.

O Gran Turismo 5 conta também com marcas inéditas no jogo, como Ferrari e Lamborghini, além de veículos de Fórmula 1 e NASCAR em suas devidas competições, algo também inédito na série, com exceção de Gran Turismo 4 que possuía veículos de Fórmula. Outro inédito é o carro Red Bull X2010 que consegue chegar a 450Km/h de velocidade máxima.

Alguns modelos são lançados em atualizações on-line do jogo, em forma de presente (não é necessário comprar o carro para recebe-lo, só atualizar o jogo), alguns modelos que são gratuitos e outros comprados em forma de DLC.

Lista de veículos

Saleen 
 Saleen S7 '02

Scion 

 Scion FR-S '12 (DLC)
 Scion xA '03
 Scion xB '03

Seat 
 Seat Ibiza Cupra '04

Shelby 
 Shelby Cobra 427 '66
 Shelby GT350R '65
 Shelby Series One Super Charged '03

Spoon Sports 
 Spoon CIVIC TYPE R (EK) '00
 Spoon CR-Z
 Spoon FIT Race Car '03
 Spoon INTEGRA TYPE R (DC2) '99
 Spoon S2000 '00
 Spoon S2000 Race Car '00

Spyker 
 Spyker C8 Laviolette '01

Subaru 
 Subaru CUSCO
 Subaru ADVAN IMPREZA (JGTC) '03
 Subaru CUSCO DUNLOP
 Subaru IMPREZA (SUPER GT) '08
 Subaru IMPREZA Coupe 22B-STi Version '98
 Subaru IMPREZA Coupe WRX typeR STi Version VI '99
 Subaru IMPREZA Rally Car '99
 Subaru IMPREZA Rally Car '01
 Subaru IMPREZA Rally Car '03
 Subaru IMPREZA Rally Car Prototype '01
 Subaru IMPREZA Sedan WRX STi '94
 Subaru IMPREZA Sedan WRX STI (18inch BBS Wheel Option) '10
 Subaru IMPREZA Sedan WRX STi (Type-II) '02
 Subaru IMPREZA Sedan WRX STi spec C (Type-II) '04
 Subaru IMPREZA Sedan WRX STI spec C Type RA '05
 Subaru IMPREZA Sedan WRX STI spec C Type RA RM '05
 Subaru IMPREZA Sedan WRX STi Version (Type-I) '00
 Subaru IMPREZA Sedan WRX STi Version II '95
 Subaru IMPREZA Sedan WRX STi Version III '96
 Subaru IMPREZA Sedan WRX STi Version IV '97
 Subaru IMPREZA Sedan WRX STi Version V '98
 Subaru IMPREZA Sedan WRX STi Version VI '99
 Subaru IMPREZA Sport Wagon STi (Type-I) '00
 Subaru IMPREZA Sport Wagon WRX STi Version VI '99
 Subaru IMPREZA Super Touring Car
 Subaru IMPREZA WRC 2008 '08
 Subaru IMPREZA WRX STI (18inch BBS Wheel Option) '07
 Subaru IMPREZA WRX STi Prodrive Style (Type-I) '01
 Subaru LEGACY B4 2.0GT '03
 Subaru LEGACY B4 2.0GT spec.B '03
 Subaru LEGACY B4 3.0R '03
 Subaru LEGACY B4 Blitzen '00
 Subaru LEGACY B4 RSK '98
 Subaru LEGACY Touring Wagon 2.0GT '03
 Subaru LEGACY Touring Wagon 2.0GT spec.B '03
 Subaru LEGACY Touring Wagon 3.0R '03
 Subaru LEGACY Touring Wagon GT-B '96
 Subaru 360 '58

Suzuki 
 Suzuki ALTO LAPIN Turbo '02
 Suzuki ALTO WORKS RS-Z '97
 Suzuki ALTO WORKS SUZUKI SPORT LIMITED '97
 Suzuki Cappuccino (EA11R) '91
 Suzuki Cappuccino (EA21R) '95
 Suzuki Cappuccino (EA21R) RM '95
 Suzuki CERVO SR '07
 Suzuki CONCEPT-S2 '03
 Suzuki ESCUDO Dirt Trial Car '98
 Suzuki GSX-R/4 Concept '01
 Suzuki Kei WORKS '02
 Suzuki MR Wagon Sport '04
 Suzuki SWIFT Sport '05
 Suzuki SWIFT Sport '07
 Suzuki SX4 WRC '08
 Suzuki WAGON R RR '98

Tesla Motors 
 Tesla Motors Tesla Roadster '08

Tommykaira 
 Tommykaira ZZ-S '00
 Tommykaira ZZII '00

Tom's Motors 
 Tom's X540 CHASER '00

Toyota 
 Toyota 2000GT '67
 Toyota 2010 Brian Vickers #83 Red Bull TOYOTA CAMRY '10
 Toyota 2010 Denny Hamlin #11 FedEx TOYOTA CAMRY '10
 Toyota 2010 Joey Logano #20 The Home Depot TOYOTA CAMRY '10
 Toyota 2010 Kyle Busch #18 M&M'S® TOYOTA CAMRY '10
 Toyota ALTEZZA AS200 '98
 Toyota ALTEZZA Gita AS300 '01
 Toyota ALTEZZA RS200 '98
 Toyota ALTEZZA Touring Car
 Toyota ARISTO 3.0V '91
 Toyota ARISTO V300 '00
 Toyota ARISTO V300 Vertex Edition '00
 Toyota au CERUMO Supra (JGTC) '01
 Toyota bB 1.5Z X Version '00
 Toyota CALDINA GT-FOUR '02
 Toyota CARINA ED 2.0 X 4WS '89
 Toyota Castrol TOM'S SUPRA (JGTC) '97
 Toyota Castrol TOM'S SUPRA (JGTC) '00
 Toyota Castrol TOM'S SUPRA (JGTC) '01
 Toyota CELICA 1600GT (TA22) '70
 Toyota CELICA 2000GT-FOUR (ST165) '86
 Toyota CELICA 2000GT-R (ST162) '86
 Toyota CELICA GT-FOUR (ST205) '98
 Toyota CELICA GT-FOUR Rally Car (ST185) '95
 Toyota CELICA GT-FOUR Rally Car (ST205) '95
 Toyota CELICA GT-FOUR RC (ST185) '91
 Toyota CELICA GT-R (ST183, 4WS) '91
 Toyota CELICA SS-II (ST202) '97
 Toyota CELICA SS-II (ZZT231) '99
 Toyota CELICA XX 2800GT '81
 Toyota COROLLA LEVIN BZ-R '98
 Toyota COROLLA LEVIN GT-APEX (AE86) '83
 Toyota COROLLA Rally Car '98
 Toyota COROLLA RUNX Z AEROTOURER '02
 Toyota DENSO SARD SUPRA GT (JGTC) '00
 Toyota FT-86 Concept '09
 Toyota FT-86 G SPORTS Concept '10
 Toyota FT-86 II concept '11
 Toyota GT-ONE Race Car (TS020) '99
 Toyota ist 1.5S '02
 Toyota MINOLTA Toyota 88C-V Race Car '89
 Toyota MR2 1600 G '86
 Toyota MR2 1600 G-Limited Super Charger '86
 Toyota MR2 G-Limited '97
 Toyota MR2 GT-S '97
 Toyota MR2 Spyder '99
 Toyota MR2 Spyder (6MT) '02
 Toyota MR-S S Edition '99
 Toyota MR-S V Edition (6MT) '02
 Toyota PRIUS G '09
 Toyota PRIUS G (J) '02
 Toyota PRIUS G Touring Selection (J) '03
 Toyota RSC '01
 Toyota RSC Rally Raid Car
 Toyota SERA '92
 Toyota SOARER 2.5GT-T '97
 Toyota SOARER 430SCV '01
 Toyota SPORTS 800 '65
 Toyota SPRINTER TRUENO BZ-R '98
 Toyota SPRINTER TRUENO GT-APEX (AE86 Shuichi Shigeno Version) '00
 Toyota SPRINTER TRUENO GT-APEX (AE86) '83
 Toyota STARLET Glanza V '97
 Toyota SUPERAUTOBACS APEX MR-S (JGTC) '00
 Toyota SUPRA 2.5GT Twin Turbo R '90
 Toyota SUPRA 3.0GT Turbo A '88
 Toyota SUPRA RZ '97
 Toyota SUPRA SZ-R '97
 Toyota Tacoma X-Runner '04
 Toyota 7 Race Car '70
 Toyota VITZ F '99
 Toyota VITZ RS 1.5 '00
 Toyota VITZ RS 1.5 '07
 Toyota VITZ RS Turbo '02
 Toyota VITZ U Euro Sport Edition '00
 Toyota VOLTZ S '02
 Toyota WEDSSPORT CELICA (JGTC) '03
 Toyota WiLL VS '01
 Toyota WOODONE TOM'S SUPRA (JGTC) '03
 Toyota Yaris F (J) '99
 Toyota Yaris RS 1.5 (J) '00
 Toyota Yaris RS Turbo (J) '02
 Toyota Yaris U Euro Sport Edition (J) '00
 Toyota YellowHat YMS Supra (SUPER GT) '05

TRD Toyota 
 TRD CELICA TRD Sports M (ZZT231) '00

TRIAL Toyota 
 TRIAL TRIAL CELICA SS-II (ZZT231) '03

Triumph 
 Triumph Spitfire 1500 '74

TVR Motors 
 TVR Cerbera Speed 6 '97
 [[TVR Cerbera Speed 12 '00
 TVR Griffith 500 '94
 TVR T350C '03
 TVR Tamora '02
 TVR Tuscan Speed 6 '00
 TVR Tuscan Speed 6 RM '00
 TVR V8S '91

Vauxhall 
 Vauxhall Astra Super Touring Car '00
 Vauxhall Calibra Super Touring Car '94
 Vauxhall Corsa Comfort 1.4 '01
 Vauxhall Tigra 1.6i '99
 Vauxhall Vectra 3.2 V6 '03
 Vauxhall VX220 '00
 Vauxhall VX220 Turbo '00

Volkswagen 
 Volkswagen 1200 '66
 Volkswagen Beetle 1100 Standard (Type-11) '49
 Volkswagen Bora V6 4MOTION '01
 Volkswagen Golf I GTI '76
 Volkswagen Golf IV GTI '01
 Volkswagen Golf IV GTI RM '01
 Volkswagen Golf IV R32 '03
 Volkswagen Golf V GTI '05
 Volkswagen Golf VI R '10
 Volkswagen Karmann Ghia Coupe (Type-1) '68
 Volkswagen Kubelwagen typ82 '44
 Volkswagen Lupo 1.4 '02
 Volkswagen Lupo Cup Car '00
 Volkswagen Lupo GTI '01
 Volkswagen Lupo GTI Cup Car (J) '03
 Volkswagen New Beetle 2.0 '00
 Volkswagen New Beetle Cup Car '00
 Volkswagen New Beetle RSi '00
 Volkswagen Polo GTI '01
 Volkswagen Schimmwagen　typ166 '42
 Volkswagen typ2 (T1) SambaBus '62
 Volkswagen W12 Nardo Concept '01
 Volkswagen Scirocco R '11

Volvo 
 Volvo 240 GLT Estate '88
 Volvo C30 R-Design '09
 Volvo S60 T-5 Sport '03

Ver também 
 Lista de circuitos de Gran Turismo 5
 Gran Turismo 5

Listas de jogos eletrônicos